

Уриваєво — село, Панкрушихинський район, Алтайський край
 Уриваєво — селище, Панкрушихинський район, Алтайський край